Петрос Едикович Казарян (, 27 ноября 1974, Ереван, Армянская ССР) — автор и ведущий программы «Урвагиц» телекомпании «Кентрон».

Образование 
 1992—1997 — Ереванский Государственный университет;факультет востоковедения;турколог.

2003 — Школа журналистики В. Познера, Москва
2004 — Курс повышения квалификации, ББС, Лондон
2007—2008 — Европейская школа политологии, ПАСЕ

Карьера 
 1999 — руководитель общественной организации «Алик»
 2000—2002 — сотрудник газет «Айкакан жаманак», «Аравот», «Иравунк»
 2002—2003 — политический обозреватель, автор и ведущий программы «Айцекарт» телеканала «Кентрон»
 Август 2004 — Февраль 2005 — директор телекомпании «Кентрон»
 2005—2006 — директор телекомпании «Кентрон»
 C 2003 — автор и ведущий программы «Урвагиц» телекомпании «Кентрон
 Октябрь 2006 — Январь 2007 главный редактор журнала «Форбс — Армения»
 С 2008 — руководитель новостного департамента телекомпании «Кентрон»

Премии и награды 
 2003 — ежегодная премия Ереванского пресс-клуба за обеспечение плюрализма в эфире.
 2004 — Премия «Айкйан» за лучшее освещение проблем молодежи в телеэфире
 2006 — Премия за лучшее освещение вопросов, связанных с внедрением ИКТ в рамках Digitech — 2006
 2008 — Ежегодная Премия Армянской ассоциации журналистов за лучшую телепрограмму

Публикации 
 «Аравот», «Айкакан жаманак», «Иравунк», «Еркрапа», Национальное радио Армении — программа «Асун», «168 Жам», журнал «Эл-стайл», журнал «Форбс-Армения»

Примечания

Ссылки 
 Биография

Общественные деятели Армении
Политики Армении
Публицисты Армении